Il singolare del WCT Finals 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria World Championship Tennis.

John McEnroe era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–1, 6–2, 6–3 Jimmy Connors.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1984